Конрад Штеели (; 17 декабря 1866 года, Эгнах — , Санкт-Галлен) — швейцарский стрелок, трёхкратный чемпион летних Олимпийских игр 1900 и 21-кратный чемпион мира.

Летние Олимпийские игры 1900 

На летних Олимпийских играх 1900 в Париже Штеели участвовал в соревнованиях по стрельбе из пистолета и винтовки. В одиночном пистолетном состязании он занял 3-е место, набрав 453 очков и выиграв бронзовую медаль. В командном его сборная заняла первое место, выиграв золотые награды.

В винтовочной стрельбе стоя Штеели занял 14-е место с 272 очками, с колена 1-ю позицию с 324 баллами, выиграв свою вторую золотую медаль, и лёжа 23-е место с 285 очками. В стрельбе из трёх позиций, в которой все ранее набранные очки складывались, он стал 9-м. В командном соревновании его сборная стала первой, получив золотые награды.

Летние Олимпийские игры 1906 
На неофициальных Олимпийских играх 1906 в Афинах Штеели стал двукратным чемпионом в стрельбе из произвольной винтовки с колена и среди команд. Он также получил серебряные награды в стрельбе с трёх позиций и с произвольной позиции и бронзу в стрельбе лёжа. Однако эти пять медалей не признаются МОКом, и они не считаются официальными.

Чемпионаты мира 
Штеели участвовал на чемпионатах мира с 1898 по 1914. Он стал 41-кратным чемпионом, 17-кратным серебряным и 11-кратным бронзовым призёров как в индивидуальных соревнованиях, так и в командных.

Ссылки 
 
 Конрад Штеели на чемпионатах мира по стрельбе 

Чемпионы мира по стрельбе
Чемпионы летних Олимпийских игр 1900 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Стрелки Швейцарии
Стрелки на летних Олимпийских играх 1900 года
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Олимпийские чемпионы от Швейцарии